Mohamed Améziane (محمد أمزيان) peut désigner :
 Mohamed Améziane (1897-1975), un militaire marocain ;
 Mohamed Améziane (1859-1912), un résistant marocain rifain.